Івня — річка в Росії, ліва притока річки Псел
 Івня — селище міського типу, Бєлгородська область, Росія